John Sheppard est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis, interprété par l'acteur Joe Flanigan.

Le personnage 
Le lieutenant-colonel (anciennement major, promu à la suite de l'attaque de la cité d'Atlantis par les Wraiths) puis promu au grade de colonel grâce à sa bravoure pour empêcher l'invasion de la terre par les wraith à la fin de la saison 5. John Sheppard est le commandant de l'équipe principale d'exploration de la cité d'Atlantis. Il est assisté dans cette tâche par les membres de son équipe : le  Rodney McKay, Ronon Dex et Teyla Emmagan, mais est également proche des  Jennifer Keller et Carson Beckett ainsi que des chefs d'expédition qui se sont succédé à la tête d'Atlantis, Elizabeth Weir, Samantha Carter et Richard Woolsey ; et du commandant de la seconde équipe d'exploration, le major Evan Lorne.

Sheppard est un ancien pilote d'hélicoptère et aime voler, il est généralement désigné lorsque quelqu'un doit piloter un F-302, il a également quelques connaissances de base pour piloter les BC-304. Il possède également le gène des Anciens, ce qui lui permet de piloter les jumpers et d'utiliser les technologies des Anciens.

Sheppard, ayant pour habitude de discuter les ordres, voire d'y désobéir, est un personnage resté adolescent dans sa tête : il est fan de Johnny Cash, il aime la bière et le pop-corn, le skateboard, les fêtes foraines, les manèges, le football universitaire et « n’importe quoi qui se déplace à plus de 200 miles à l’heure ». Sheppard ne possède que peu d'aptitudes sociales ; ses amis, pour qui il ferait n'importe quoi, se trouvent majoritairement parmi les membres de l'expédition Atlantis. Deux de ses amis (Dex et Mitch) sont morts à la suite de la destruction de leur hélicoptère à Kaboul.

Histoire

Avant Atlantis 
Éternel adolescent, le major John Sheppard était un pilote d'hélicoptère de l'US Air Force connu pour sa faculté à désobéir aux ordres venant de ses supérieurs. Il participa à la campagne d'Afghanistan en 2001, où son insubordination fut punie par une mutation en Antarctique, à la base de McMurdo. Une mission de Sheppard fut de transporter le général Jack O'Neill jusqu'à l'avant-poste ancien en Antarctique, où O'Neill devait rejoindre le  Daniel Jackson et évaluer les progressions effectuées par l'équipe de recherche du  Elizabeth Weir.

Arrivé à la base de McMurdo, Sheppard découvrit qu'il possédait le gène des Anciens (gène rare permettant de faire fonctionner les technologies de conception ancienne) et activa par inadvertance le siège de la base, chose que le  Carson Beckett réussissait avec difficulté.

Entretemps, le  Daniel Jackson informa qu'il avait réussi à trouver les coordonnées précises de la cité d'Atlantis dans la galaxie naine de Pégase.

Lorsque le général Jack O'Neill accepta qu'une expédition parte dans la galaxie de Pégase, le don de savoir utiliser les technologies anciennes intuitivement étant un atout, Weir supplia O'Neill de laisser Sheppard rejoindre l'expédition Atlantis. O'Neill accepta finalement en faisant part de ses inquiétudes vis-à-vis des mauvaises appréciations figurant dans le dossier du jeune major.

Lors du départ, le major Sheppard croisa le colonel Marshall Sumner, devenu son nouveau supérieur hiérarchique. Déjà au courant du caractère « solitaire » de Sheppard, Sumner le mit en garde vis-à-vis du bon fonctionnement de la chaîne de commandement. Sheppard traversa la porte des étoiles dans la première équipe de reconnaissance en direction de la cité d'Atlantis.

Atlantis 
Lorsque Sheppard arriva sur la cité d'Atlantis avec le reste de l'expédition, il fut presque immédiatement envoyé en mission sur Athos sous le commandement de Sumner afin de trouver de nouvelles sources d'énergie (E2PZ) pour alimenter la cité.

Arrivé sur Athos, Sheppard fit connaissance avec la chef du peuple athosien, Teyla Emmagan, et s'attacha à elle. Peu de temps après leur arrivée, les Wraiths arrivèrent et capturèrent plusieurs villageois, dont Teyla, et plusieurs soldats terriens, dont Sumner.

Lorsqu'Atlantis fit surface, Sheppard partit à la recherche de Sumner et ses hommes en compagnie du lieutenant Ford. Quand Sheppard réussit à atteindre Sumner, une reine wraith lui aspirait son énergie vitale et Sheppard dut tuer Sumner afin d'abréger ses souffrances.

Sheppard, assisté du lieutenant Ford, réussit à s'échapper de la base wraith, réveillant la totalité de la population wraith, et rentra sur Atlantis où il devint l'officier le plus haut gradé de la cité. Il obtint donc la direction de sa propre équipe, composée du lieutenant Aiden Ford, du  Rodney McKay et de Teyla Emmagan.

Sheppard et Sumner 
La mort du colonel Marshall Sumner est un important facteur dans la façon de penser de Sheppard : peu avant le siège de la cité, un membre de l'expédition dut enregistrer un message de condoléances à la famille de Sumner : Sheppard fut cette personne. Durant le siège, le colonel Dillon Everett fut envoyé sur Atlantis afin d'organiser la défense de la cité. Everett confia à Sheppard qu'il était un bon ami de Sumner et qu'il lui reprochait de l'avoir tué. Sheppard lui rétorqua qu'il repensait souvent à ce qui s'était passé ce jour-là.

Ce sentiment de perte est à nouveau révélé au sujet de Ford, disparu durant l'explosion d'un vaisseau wraith.

Sheppard face à Kolya 
Durant la prise d'assaut de la cité, Sheppard fait connaissance du commandant genii Acastus Kolya. Le lien entre les deux personnages est à la fois de l'animosité et de la compétition puisqu'ils jouent au « chat et à la souris » dans la cité et qu'ils se lancent des défis mutuellement.

Le duel entre les deux hommes est le sujet de cinq épisodes. Sheppard finit par tuer Kolya en duel après que ce dernier a capturé son équipe pour l'appâter.

De retour sur Terre 
Après le siège de la cité, Sheppard fut autorisé à rentrer sur Terre à bord du Dédale pour annoncer la disparition du lieutenant Ford à sa famille.

Désireux de placer un nouveau commandement militaire sur Atlantis, le général Landry voulut placer le colonel Steven Caldwell à la tête de la cité. Mais sous la pression de Weir, Landry n'eut pas d'autre choix que de promouvoir Sheppard au grade de lieutenant-colonel et ce dernier garda son rang d'officier militaire le plus haut gradé de la cité. C'est après cet épisode qu'apparurent des tensions entre le colonel Caldwell et le lieutenant-colonel Sheppard.

Rencontre avec Ronon Dex 
De retour sur Atlantis, Sheppard partit à la recherche de Ford. Sur une planète, un cadavre wraith fut trouvé. C'est sur cette planète que Sheppard rencontra Ronon Dex, un ancien militaire satédien, chassé par les Wraiths depuis environ 7 ans.

La rencontre, plutôt hostile, amena un accord entre Dex et Sheppard : Ronon devait aider Sheppard à retrouver Ford si un médecin retirait la balise de localisation implantée dans son dos. Après l'opération de Ronon, ce dernier, n'ayant nulle part où aller, se rendit sur Atlantis et se fit une place dans l'équipe de Sheppard, remplaçant le lieutenant Ford.

Mutation en Wraith 
Pendant le combat face à Ellia, celle-ci blesse Sheppard au bras et l'infecte d'un organisme le transformant lentement en Wraith. Cette transformation accroît les performances physiques de Sheppard et lui permet de s'auto-guérir plus rapidement, jusqu'au moment où il devient agressif envers le  Weir, qui organise une mission afin de récupérer un œuf de l'insecte d'Iratus, à l'origine de la mutation d'un simple humain en Wraith.

Cette mission, menée par le major Lorne, échoue et Sheppard semble condamné. Il insiste cependant pour aller chercher lui-même un œuf afin de pouvoir survivre. Lorsque Sheppard parvient à capturer un de ces œufs, le  Beckett synthétise un rétrovirus permettant d'éliminer les éléments wraiths dans l'organisme, et Sheppard redevient à nouveau lui-même.

Sa vie avec les Anciens 
Dans l'épisode 2x12 - Tempus Fugit (dont le scénario est en partie de Joe Flanigan), Sheppard est coincé sur une planète où vivent des Anciens essayant d'effectuer l'Ascension. Cette planète a une particularité : le temps y passe bien plus rapidement que dans le reste de la galaxie. Sheppard fait alors connaissance d'une Ancienne avec qui il se lie, et affronte une créature qui semble intouchable.

Le reste de l'équipe, accompagné du  Weir, franchit à son tour le portail temporel permettant de rejoindre Sheppard. Celui-ci est étonné de les voir, pensant avoir passé six mois : il n'a en fait été absent que deux heures.

Sheppard et Lucius Lavin 
Sheppard, contrairement au reste de l'expédition, est insensible à l'emprise de Lucius Lavin (qu'il diffuse par le biais d'un produit inhalant) à cause de son nez qui est bouché.

Sheppard parvient à sortir le  Beckett de l'emprise de Lucius et les deux hommes emmènent Lucius hors de la cité.

Par la suite, Sheppard et son équipe le retrouveront sur une planète où Lucius est vu comme un "bienfaiteur".

Sheppard et Todd 
Dans l'épisode 3x07 - Intérêts communs, Sheppard rencontre un Wraith qu'il nomme par la suite Todd. Ce Wraith, prisonnier du commandant genii Kolya, est obligé de se nourrir de la force vitale de Sheppard afin de servir les objectifs de Kolya (échanger Sheppard contre Ladon Radim, le nouveau dirigeant genii ayant pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État). Ladon refuse cet échange et oblige Sheppard à s'évader en compagnie de Todd, devenu son allié le temps de quitter la planète où ils sont retenus prisonniers.

Malgré la volonté de retourner à leurs relations hostiles, Todd sollicite plusieurs fois l'aide de Sheppard, qui en fait un aide utile, connaissant le système wraith.

Relation avec les Voyageurs 
Sheppard est le premier à avoir rencontré les Voyageurs, une race humanoïde vivant à bord de vaisseaux spatiaux. Sheppard se lie d'amitié avec Larrin, une commandante Voyageuse, et sert de contact entre ce peuple et l'expédition Atlantis.

Décès de son père 
Le père de Sheppard (Patrick Sheppard) décède dans l'épisode 4x15 - Banni. Malgré des relations rompues depuis des années, Sheppard se rend à l'enterrement, où il retrouve son frère et son ex-femme. On apprend au cours de cet épisode que John Sheppard est issu d'une des familles d'industriels les plus importantes et les plus riches des États-Unis.

Réalités alternatives 
 Dans l'épisode 1x15 - Le grand sommeil, Sheppard pilotait le jumper qui a ramené Weir 10 000 ans dans le passé. Le vaisseau a été abattu par des darts wraiths en orbite de la planète d'Atlantis, il mourut dans l'explosion du vaisseau.

 Dans l'épisode 3x08 - La guerre des génies, le McKay alternatif nommé "Rod" parle du Sheppard de sa réalité et le décrit comme un monsieur-je-sais-tout faisant partie de l'association Mensa de la cité.

 Dans l'épisode 5x04 - Tous les possibles, l'équipe de Sheppard rencontre l'équipe d'une réalité alternative dont les membres sont vraisemblablement morts de faim.
 Dans ce même épisode, un autre Sheppard a mené une escouade de F-302 dans un assaut face à un ennemi inconnu afin de sauver l'équipe principale. Il est ensuite dit que le Dédale de la réalité alternative a été détruit lors d'un affrontement face aux Réplicateurs en 2006.

 Dans l'épisode 5x19 - Las Vegas, on suit la vie d'un Sheppard vivant dans un univers parallèle où ce dernier est détective à Las Vegas. Il enquête sur des cas de meurtres et découvre l'existence des Wraiths. Il meurt d'une balle au torse après un échange de coups de feu avec une de ces créatures. Le  Rodney McKay dira de lui qu'il a sauvé la Terre, de cette réalité et toutes les autres, d'une probable attaque wraith.

Voir aussi

Articles connexes 
 Stargate Atlantis
 Atlantis
 Joe Flanigan

Notes et références 

Tau'ri
Militaire américain de fiction
Aviateur de fiction